— девиз правления (нэнго) японского императора Итидзё с 987 по 989 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 5-й день 4-й луны 3-го года Канна (по юлианскому календарю — 5 мая 987 года);
 8-й день 8-й луны 3-го года Эйэн (по юлианскому календарю — 10 сентября 989 года).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано:
 из 75-го цзюаня «Ханьшу»:「永世延祚、不亦優乎」;
 из 90-го цзюаня «Хоу Ханьшу»:「豊千億之子孫、歴万載而永延」.

События 
 987 год (10-я луна 1-го года Эйэн) — император нанёс визит в дом Фудзивары-но Канэиэ;
 987 год (11-я луна 1-го года Эйэн) — император посетил святилище ;
 987 год (12-я луна 1-го года Эйэн) — император посетил храм Камо;
 988 год (8-я луна 2-го года Эйэн) — Фудзивара-но Канэиэ пригласил к себе домой ряд придворных на званый вечер;
 988 год (11-я луна 2-го года Эйэн) — император посетил дом Фудзивары-но Канэиэ и присоединился к празднованию 60-летия видного придворного;
 989 год (8-я луна 3-го года Эйэн) — река Камо вышла из берегов.

Сравнительная таблица 

Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература